Synagoga Jad Charuzim w Jarosławiu
 Synagoga Jad Charuzim w Sanoku